Reflection — альбом-компиляция группы Paradise Lost, вышедший в 1998 году. Диск включает в себя три концертные записи.

Список композиций 
 Say just words - 4:02
 Hallowed land - 5:02
 True belief - 4:29
 Pity the sadness - 5:02
 Eternal - 3:46
 Forever failure (remix) - 4:13
 Gothic - 4:42
 One second - 3:30
 Rotting misery (in dub) - 5:59 
 The last time - 3:25
 Mercy - 4:23
 Widow - 3:04
 Embers fire - 4:44
 As I die - 3:46
 Soul courageous (live) - 3:09
 Blood of another (live) - 3:59
 As I die (live) - 3:56

Участники записи 
 Nick Holmes - вокал
 Gregor Mackintosh - ведущая гитара
 Aaron Aedy - ритм и акустическая гитара
 Stephen Edmondson - бас
 Matthew Archer - ударные
 Lee Morris - ударные

Сборники 1998 года
Альбомы Music for Nations
Сборники на английском языке
Альбомы Paradise Lost